Dans l'Antiquité, Éleusis était un dème de l'Attique situé sur le golfe de Salamine.
 Dans la mythologie grecque, Éleusis est le fondateur légendaire de la ville.
 Les Mystères d'Éleusis sont un culte à mystères de la religion grecque antique.
 Éleusis était l'un des ports de la ville antique de Théra, sur l'île de Santorin.
 Éleusis est un jeu de cartes.